Kernaghan est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alan Kernaghan (né en 1967), joueur anglais de football
 (1948-2022), administrateur et homme d'affaires américain
 (née en 1939), nouvelliste canadienne
Lee Kernaghan (né en 1964), chanteur et compositeur australien
 (1901-1980), femme politique américaine de Pennsylvanie
 (né en 1955), joueur néo-zélandais de boulingrin
, chanteur country australien
 (née en 1968), chanteuse country australienne
Terence Kernaghan, homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Homonymie de patronyme